Открытый чемпионат Австралии по теннису 2019 в женском парном разряде (англ. Australian Open 2019 Women's Doubles) - соревнование среди женских пар в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису в 2019 году. 

Сетка рассчитана на 64 пары (128 участников).

Победителями прошлогоднего (2018 года) турнира стали  Тимея Бабош /  Кристина Младенович

Победители 2019 года 
Победителями текущего розыгрыша (2019 года) стали  Саманта Стосур /  Чжан Шуай

Посев

  Барбора Крейчикова /  Катерина Синякова  
  Тимея Бабош /  Кристина Младенович 
  Габриэла Дабровски /  Сюй Ифань  
  Николь Мелихар /  Квета Пешке 
  Андрея Клепач /  Мария-Хосе Мартинес-Санчес  
  Луция Градецкая /  Екатерина Макарова 
  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань 
  Се Шувэй /  Абигейл Спирс 
  Ракель Атаво /  Катарина Среботник  
  Ирина-Камелия Бегу /  Михаэла Бузарнеску 
  Эри Ходзуми /  Алисия Росольска  
  Анна-Лена Грёнефельд /  Ваня Кинг  
  Кирстен Флипкенс /  Юханна Ларссон  
  Мию Като /  Макото Ниномия  
  Бетани Маттек-Сандс /  Деми Схюрс 
  Пэн Шуай /  Ян Чжаосюань

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4 

Открытый чемпионат Австралии по теннису 2019